Делмас:

 Делмас — административный центр местного муниципалитета Делмас в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).
 Делмас — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).